Ustinowa bzw. Ustinova ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ustinowa (* 1985), kasachische Leichtathletin
 Darja Konstantinowna Ustinowa (* 1998), russische Schwimmerin